Die Qualifikation zur Teilnahme an der Handball-Europameisterschaft der Männer 2024 begann im Juni 2018 mit dem Zuschlag der Ausrichtung der Europameisterschaft und endet mit dem Abschluss der Qualifikationsspiele.

24 Mannschaften können am Turnier teilnehmen. Traditionell gesetzt sind der Gastgeber der Europameisterschaft sowie der Sieger, der Zweit- und der Drittplatzierte der vorhergehenden Europameisterschaft. Somit stehen für das Turnier 2024 noch 20 Plätze zur Verfügung.

Gastgeber 
Als Gastgebernation ist die Auswahl von Deutschland gesetzt.

Europameisterschaft 2022 
Schweden als Sieger, Spanien als der Zweitplatzierte und Dänemark als der Drittplatzierte der Europameisterschaft 2022 sind automatisch qualifiziert zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2024.

Qualifikationsspiele

Phase 1 (abgesagt) 
Die ursprünglich geplante Phase 1 der Qualifikationsspiele wurde wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Noch im Dezember 2020 war die Teilnahme von vier Ländern (Georgien, Zypern, Vereinigtes Königreich und Bulgarien) geplant. Diese vier Teams sollten vom 12. bis 14. März 2021 in einem Turnier zwei Teilnehmer an der Relegationsrunde ermitteln. Als Gastgeber des Turniers war Georgien vorgesehen. Wegen der Restriktionen aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier durch die EHF im Februar 2021 auf den Zeitraum 30. April bis 2. Mai 2021 verschoben. Im März 2021 wurde dann die Phase 1 der Qualifikationsspiele ganz abgesagt und durch die IHF/EHF Trophy 2021 ersetzt.

IHF/EHF-Trophy 
Als Ersatz sowohl für die Phase 1 der Qualifikationsspiele als auch für die IHF Emerging Nations Championship 2020 wurde im März 2021 durch die EHF die IHF/EHF-Trophy 2021 bestimmt. Bei diesem im Juni 2021 in Georgien abgehaltenen Turnier qualifizierten sich die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 (Georgien, Zypern und Bulgarien) für die Teilnahme an den Relegationsspielen.

Relegationsspiele 
An den Relegationsspielen nahmen acht Teams teil. Luxemburg war direkt gesetzt; dazu kamen die drei bestplatzierten europäischen Nationalteams der IHF/EHF Trophy 2021 (Georgien, Zypern und Bulgarien) und die vier schlechtesten Viertplatzierten der Phase 2 der Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2022 (Finnland, Belgien, Türkei und Lettland).

Die Auslosung fand am 19. August 2021 in Wien statt, die Spiele wurden im Januar 2022 ausgetragen; die Spiele zwischen Lettland und Bulgarien wurden nach positiven COVID-19-Tests im bulgarischen Team verschoben.
Spiele:

Phase 2 der Qualifikationsspiele 
An der 2. Phase der Qualifikationsspiele nehmen 32 Mannschaften teil.

Für diese Runde sind startberechtigt:
 die vier Sieger der Relegationsspiele (Türkei, Finnland, Lettland, Belgien)
 die vier schlechtesten der acht Drittplatzierten der Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2022 (Schweiz, Griechenland, Italien und Kosovo),
 die vier besten der acht Viertplatzierten der Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2022 (Rumänien, Färöer, Estland, Israel),
 weitere 20 Teams, die an der Europameisterschaft 2022 teilgenommen haben und nicht direkt qualifiziert waren (Frankreich, Norwegen, Island, Kroatien, Russland, Niederlande, Montenegro, Polen, Tschechien, Serbien, Ungarn, Slowenien, Belarus, Slowakei, Portugal, Österreich, Litauen, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Ukraine).

Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 wurden Belarus und Russland Ende Februar 2022 durch die EHF von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Diese Entscheidung wurde vom EHF Court Handball im November 2022 bestätigt. Nachnominiert wurden dafür Georgien und Luxemburg, die in der Relegationsrunde gescheitert waren.

Die Auslosung der Gruppen fand am 31. März 2022 in Berlin statt. Die Gruppenteilnehmer wurden aus vier Töpfen gezogen, angefangen mit den Teams aus Topf 4, gefolgt von den Teams aus Topf 3 und den acht Teams aus Topf 1. Anschließend wurde zuerst Serbien und danach die anderen sieben Teams aus Topf 2 den Gruppen zugelost.

 Topf 1: Norwegen, Frankreich, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Portugal, Island und Österreich
 Topf 2: Tschechien, Polen, Niederlande, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Schweiz, Ukraine
 Topf 3: Bosnien und Herzegowina, Lettland, Litauen, Israel, Slowakei, Türkei, Rumänien und Griechenland
 Topf 4: Kosovo, Belgien, Estland, Färöer, Finnland, Italien, Georgien und Luxemburg

Die Qualifikationsspiele dieser Runde finden in sechs Runden vom 12. Oktober 2022 bis zum 30. April 2023 jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel statt. Für die Teilnahme an der Europameisterschaft qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten sowie die vier besten der acht Drittplatzierten.

Gruppe 1 
Tabelle:

Gruppe 2 
Tabelle:

Gruppe 3 
Tabelle:

Gruppe 4 
Tabelle:

Wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine trägt die ukrainische Mannschaft ihre Heimspiele in Deutschland aus.

Gruppe 5 
Tabelle:

Gruppe 6 
Tabelle:

Gruppe 7 
Tabelle:

Gruppe 8 
Tabelle:

Vorbereitungsspiele (EHF Euro Cup) 
Die deutsche Mannschaft als Gastgeber und die anderen drei automatisch qualifizierten Teams (Dänemark, Schweden und Spanien) tragen zur Vorbereitung auf das Turnier den EHF Euro Cup aus.

Teilnehmende Nationen 
Folgende 24 Mannschaften sind für die Endrunde als:

Weblinks 
 ehfeuro.eurohandball.com/

Einzelnachweise 

2024
Handballveranstaltung 2024